Diocesi cattoliche attuali 
Arcieparchia di Laodicea dei Melchiti
Eparchia di Laodicea dei Maroniti
 Sedi titolari cattoliche 
 Arcidiocesi di Laodicea di Frigia
 Arcidiocesi di Laodicea di Siria
 Diocesi di Laodicea al Libano
 Diocesi di Laodicea Combusta